Оямаа — многозначный термин.

Оямаа () — эстонская фамилия:
 Оямаа, Пееду Артурович (1933—2014) — советский и эстонский кинорежиссёр и спортсмен.
 Оямаа, Хенрик (род. 1991) — эстонский футболист.
 Оямаа, Хиндрек (род. 1995) — эстонский футболист.

Топоним:
 Оямаа — деревня в уезде Ида-Вирумаа, Эстония.
 Оямаа — река в Эстонии.